

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Lucije Tarkvinije Prisk